Andrej Panin, attore e regista russo (1962–2013)
 Cristian Panin, calciatore rumeno (1978)
 Nikita Ivanovič Panin, politico e diplomatico russo (1718–1783)
 Nikita Petrovič Panin, politico e diplomatico russo (1770–1837)